Kraljeva vojaška akademija je lahko:
 Belgija
 Kraljeva vojaška akademija

 Jordanija
 Kraljeva vojaška akademija

 Nizozemska
 Kraljeva vojaška akademija

 Združeno kraljestvo
 Kraljeva vojaška akademija Sandhurst
 Kraljeva vojaška akademija, Woolwich